Tatjana Ivanova (actrice), Russisch actrice 1948
Tatjana Ivanova (rodelen), Russisch rodelaarster, 1991
Tatjana Ivanova (atletiek), Russisch atleet